Literarte es una editorial de todo tipo de géneros fundada en 2015 por la escritora María José Mielgo Busturia. Está avalada en el campo editorial por el bagaje como editora de su fundadora, quien en 2002 fundó la revista y referente literario de Bilbao ALBORADA-GOIZALDIA.

Literarte es también organizadora de eventos como presentaciones, recitales, homenajes literarios y talleres de lectura, por donde han pasado escritores-as como Carmen Posadas, Fernando Marías, Miren Agur Meabe, Pedro Ugarte,Blanca Sarasua,  Juan Bass, Elisa Rueda, Santiago Liberal y otros muchos autores del panorama literario nacional e internacional.

Historia y razón de ser 
El catálogo está abierto a todos los géneros: narrativa, novela, poesía, ensayo, viajes, obra didáctica, ciencia ficción, cocina, literatura infantil y juvenil, biografías, deportes... Todos tienen cabida.

Basados en años de experiencia en el campo editorial y en la organización de eventos, aspira a convertirse en "el tranvía de la oportunidad" para escritores y escritoras que desean editar obras de una manera efectiva y con el máximo recorrido posible.

Colecciones 
En la actualidad mantiene dos colecciones "Letras en su punto" y "AmpaLIT".

LETRAS EN SU PUNTO: Colección que aúna la Literatura con la Restauración típicas de las distintas Comunidades. Una colección exitosa, donde a través de platos típicos unidos a los relatos de autores, algunos ya muy consagrados, dan a conocer la cocina típica y sentimientos diferentes.

 "Pil-pil y mojo" de Sergio Arrieta, Emilio González Déniz, Teresa Iturriaga Osa, Santiago Gil, Guadalupe Martín, Miren Agur Meabe, María José Mielgo Busturia, Elisa Rueda, Pablo Sabalza Ortiz-Roldán y Pedro Ugarte (2018) ISBN: 978-84-947626-1-1

AMPALIT: Colección que abarca todos los géneros: poesía, narrativa, ensayo, literatura infantil, etc.

Novela:

 "Nadie" de María Blázquez (2016) ISBN: 978-84-944591-2-2
 "Gunterren Negua" de Juan Manuel Marcos (2016) ISBN: 978-84-944591-4-6
 "El invierno de Gunter" de Juan Manuel Marcos (2017) ISBN: 978-84-944591-5-3

Relato y Microrrelato:

 "Como la vida misma" de María José Mielgo Busturia (2015) ISBN: 978-84-944591-0-8
 "Cuentos y desencuentros" de Aimar Rollán (2018) ISBN: 978-84-944591-9-1

Poesía:

 "Vegetaciones carnívoras" de Alexander Vórtice (2017) ISBN: 978-84-944591-8-4
 "Equidistancia" de María José Mielgo Busturia (2017) ISBN: 978-84-944591-6-0
 "63 poemas… a ciegas" de Gonzalo Otamendi (2016) ISBN: 978-84-944591-3-9
 "Síndrome de Estocolmo" de Ernesto Noriega Valles (2017) ISBN: 978-84-944591-7-7
 "Ni tú ni yo - Controversia salmantina" de Isabel Díez Serrano y Francisco Henríquez (2016) ISBN: 978-84-944591-1-5

Enlaces externos 
Editorial Literarte
En Facebook
En Youtube

Editoriales de España